Nazwa dotyczy dwóch blisko spokrewnionych języków z rodziny bantu:

 kwanyama
 ndonga